El Vympel R-3 (també conegut com a Vympel K-13 o amb la denominació OTAN  AA-2 Atoll) és un míssil aire-aire de curt abast soviètic. Va ser desenvolupat pel Buró de Construcció de Maquinària Vympel NPO mitjançant enginyeria inversa d'un míssil AIM-9B americà.

Operadors

Referències

Vegeu també 
 Míssil aire-aire
 Guiatge de míssils
 Caça (avió)

Míssils aire-aire